Tigridia sind:

Tigridia Hübner 1819 ist eine neotropische Schmetterlingsgattung innerhalb der Nymphalini mit der einzigen Art Tigridia acesta (Linnaeus 1758).
Tigridia Juss. sind eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Schwertliliengewächse (Iridaceae); sie werden Tigerblumen, Tigerlilien oder Pfauenlilien genannt.